Försvarsutskottet kan avse:

Försvarsutskottet (Finland)
Försvarsutskottet (Sverige)